

Personnalités 

  (1866-1923), fondatrice d'œuvre pour les handicapés ;
 Eleanor Vachell (1879-1948), botaniste galloise ;
 Horace Annesley Vachell (1861-1955), écrivain anglais.

Fictions 
 Superintendant Vachell, série policière de Elspeth Huxley.